

Първа българска държава

Втора българска държава

Трета българска държава

Източници 
 „Кой кой е в средновековна България“, изд. къща „Петър Берон“, 1999 г., ISBN 954-402-047-0
 Павлов, Пламен. Търновските царици. В.Т.:ДАР-РХ, 2006.